Nordendahl är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Einar Nordendahl (1879–1960), svensk ingenjör
 Johan Nordendahl (1837–1905), svensk veterinär
 Kerstin Nordendahl (1881–1958), svensk sjuksköterska

Svenska efternamn